Le psaume 46 peut désigner :
 le psaume 46 (45) : psaume 46 selon la numérotation hébraïque, psaume 45 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 47 (46) : psaume 47 selon la numérotation hébraïque, psaume 46 selon la numérotation grecque.